Hovey ist der Name mehrerer

Personen:
 Alvin Peterson Hovey (1821–1891), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Indiana
 Charles Edward Hovey (1827–1897), US-amerikanischer Brigadegeneral in Sezessionskrieg
 Elliot Hovey (* 1983), US-amerikanischer Ruderer, Olympiateilnehmer
 Fred Hovey (1868–1945), US-amerikanischer Tennisspieler
 Richard Hovey (1864–1900), US-amerikanischer Dichter
 Gilbert Hovey Grosvenor (1875–1966), US-Amerikaner, gilt als Vater des Photojournalismus

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hovey (Indiana)
 Hovey (Mississippi)
 Hovey (Oklahoma)
 Hovey (Texas)
 Hovey Township, Pennsylvania